Bukit Jaya (Meureubo), een plaats in Indonesië
Bukit Jaya (Sungai Bahar), een plaats in Indonesië
Bukit Jaya (Ukui), een plaats in Indonesië
Bukit Jaya (Sungai Lilin), een plaats in Indonesië